Hegau steht für:

 Hegau, Landschaft im deutschen Land Baden-Württemberg und der Schweiz
 Hegau (Landschaftsschutzgebiet, Landkreis Konstanz), Landschaftsschutzgebiet im Landkreis Konstanz
 Hegau (Landschaftsschutzgebiet, Landkreis Tuttlingen), Landschaftsschutzgebiet in Immendingen, Landkreis Tuttlingen
 Hegau (Schiff), Bodenseefähre